Bombshell hace referencia a los siguientes artículos:

Cine y televisión 
Bombshell, película estadounidense de 1933, titulada en España como Polvorilla.
Bombshell, película estadounidense de 1997.
Bombshell, película estadounidense de 2019, titulada en España como El escándalo.
Bombshell: The Hedy Lamarr Story, película documental estadounidense de 2017.
Bombshell, serie de televisión británica de 2006.

Música 
Bombshell, álbum de 2006 del grupo Hydrogyn.
Bombshell, álbum de 2007 del músico cantautor King Creosote.
Bombshel, dúo americano de música country (comúnmente mal escrito como Bombshell).
Bombshell, canción de 1989 del grupo Operation Ivy.
Bombshell, canción de 2001 del grupo Powerman 5000.
Bombshell, canción de 2011 de la cantante, compositora y guitarrista Sierra Hull.

Personajes 
Bombshell, personaje de DC Comics.
Bombshell, personaje de Marvel Comics.
Bombshell, personaje de la serie Transformers.

Videojuegos 
Bombshell, videojuego de disparos de 2016.